Il doppio del torneo di tennis Knokke Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Xavier Daufresne e Denis Langaskens che hanno battuto in finale Karel Demuynck e Libor Pimek 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Xavier Daufresne /  Denis Langaskens (Campioni)
 Per Henricsson /  Magnus Zeile (semifinali)

 Andras Lanyi /  Hans Priller (semifinali)
 Karel Demuynck /  Libor Pimek (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Knokke Challenger 1989